Olivflatnäbb (Rhynchocyclus olivaceus) är en fågel i familjen tyranner inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Olivflatnäbb delas in i nio underarter:
 olivaceus-gruppen
 R. o. olivaceus – förekommer i norra, centrala och östra Brasilien (östra Pará och från Pernambuco till Rio de Janeiro)
 R. o. guianensis – förekommer i södra Venezuela, Guyanaregionen och norra Amazonområdet i Brasilien
 R. o. sordidus – förekommer i Brasilien söder om Amazonfloden (från Rio Tapajós till norra Maranhão)
 aequinoctialis-gruppen
 R. o. bardus – förekommer i östra Panama och nordvästra Colombia (från norra Chocó till södra Bolívar)
 R. o. mirus – förekommer i nordvästra Colombia (lägre delen av dalen kring floden Atrato och inåt landet från kusten)
 R. o. flavus – förekommer i norra och centrala Colombia och norra Venezuela
 R. o. jelambianus – förekommer i nordöstra Venezuela (Sucre och norra Monagas)
 R. o. tamborensis – förekommer i centrala Colombia (Rio Lebrija i regionen Santander)
 R. o. aequinoctialis – förekommer från södra centrala och sydöstra Colombia till östra Ecuador, östra Peru och norra och centrala Bolivia

Sedan 2016 urskiljer Birdlife International och naturvårdsunionen IUCN de sista sex underarterna som den egna arten "västlig olivflatnäbb" (Rhynchocyclus aequinoctialis).

Status 
IUCN bedömer hotstatus för underartsgrupperna (eller arterna) var för sig, båda som livskraftiga.

Referenser

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Tyranner
Fåglar i neotropiska regionen